Айви ( — «плющ») — английская фамилия. Известные носители фамилии:
 Айви, Дана (род. 1941) — американская актриса.
 Айви, Джудит (род. 1951) — американская актриса и режиссёр, лауреат двух премий «Тони».
 Айви, Кэй (род. 1944) — американский политик.
 Айви, Нил (род. 1977) — американская баскетболистка и тренер.
 Айви, Ройал (род. 1981) — американский баскетболист.
 Айви, Фил (род. 1976) — американский игрок в покер.
 Айви, Эндрю Конвей (1893—1978) — американский врач.

См. также 
 Пойзон Айви (род. 1953) — гитаристка и основательница американской гаражной панк-группы The Cramps.
Poison Ivy — микстейп шведского клауд-рэпера Yung Lean.